Акчакуль — топоним.

Россия 
 Акчакуль — деревня в Кунашакском районе Челябинской области.
 Акчакуль — озеро в Кунашакском районе Челябинской области.

Узбекистан 
 Акчакуль — озеро на территории Республики Каракалпакстан